Microctenochira bonvouloiri  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов. Северная и Центральная Америка: Белиз, Коста-Рика, Гватемала, Мексика, США (Техас).
Форма тела уплощённая. Растительноядный вид, питается растениями семейства вьюнковые (Convolvulaceae: Merremia dissecta, Ipomoea wolcottiana).

Примечания

Ссылки 
 Microctenochira bonvouloiri (Boheman, 1862)

Microctenochira
Животные, описанные в 1862 году
Насекомые Северной Америки
Насекомые Центральной Америки